5. sezona ameriškega resničnostnega šova Ameriški super model (America's Next Top Model) je bila prvič na sporedu na ameriškem televizijskem omrežju United Paramount Network od 21. septembra do 7. decembra 2005. 

Tekmovale so Ashley Black, Ebony Taylor, Cassandra Whitehead, Sarah Rhoades, Diane Hernández, Coryn Woitel, Kyle Kavanagh, Lisa D'Amato, Kimberly "Kim" Stolz, Jayla Rubinelli, Brittany "Bre" Scullark, Erika "Nik" Pace in Nicole Linkletter, slednja je bila zmagovalka sezone.

Pregled deklet  

Legenda:
    tekmovalka je zmagala ma tedenskem tekmovanju
    tekmovalka je bila izločena
    tekmovalka je zapustila tekmovanje
    tekmovalka je zmagala celotno tekmovanje

Opombe
v 1. epizodi je bilo od 20 deklet izbranih 13, začelo se je tekmovanje
7. epizoda je bila kratka ponovitev preteklih epizod 
V 9. epizodi ni bila izločena nobena izmed deklet, to je bilo prvič v zgodovini ameriškega super modela

Zunanje povezave
 Uradna spletna stran  

Ameriški super model